Tamaki River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Tamaki River (Motukorea Channel), Fluss und Meeresarm in Auckland
 Tamaki River (Manawatu River), Fluss in der Region Manawatu-Wanganui